Kleinman puede referirse a:

  Andy Kleinman, empresario argentino;
  Pablo Kleinman (1971, Buenos Aires), empresario y periodista argentino;